Индепендент ( — независимый):

 Индепенденты — конгрегационалисты, приверженцы одного из течений протестантизма в Англии и ряде других стран.
 «Зе Индепендент» (The Independent)  — ежедневная британская газета.